Paravitrea tridens är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1946. Paravitrea tridens ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
tridens